Свобода — здатність людини чинити відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності
 Політична свобода — право, можливість й змога людини до самовизначення та право на прояв особистої волі
 Необмежена свобода (Неприборкана демократія) — політичний режим, встановлений в Мегарах (Стародавня Греція) наприкінці VII ст. до н. е. внаслідок приходу до влади прихильників демократії
 ВО «Свобода» — партія в Україні, лідер Олег Тягнибок
 Партія Свободи — партія в Україні, лідер Євген Марчук; з 2009 року «Сила і Честь»
 Австрійська партія свободи (АПС) — Австрійська ультраправа партія
 Партія свободи (Нідерланди) — партія в Нідерландах, лідер Геерт Вілдерс
 Свобода — радіостанція
 Свобода — українська емігрантська газета в США (з 1893 року)
 Свобода — обласна газета в Тернопільській області (з 1990 року)
 Свобода плюс Тернопільщина — від 1 січня 2019 року незалежна громадсько-політична газета Тернопільщини
 Свобода — культурно-політичний тижневик в Ужгороді (1922–1938)
 Свобода — політичний, просвітній і господарський часопис (тижневик) для селян, що видавався у Львові (1897–1919, 1922—1938), у Відні (1915) та у Станиславові (1919)
 Свобода — назва газети, яку Олег Ляшко видавав у 2000–2006 роках, після закриття газети «Політика» (1996–1999)
 Свобода — газета, яку з 2005 року видає Всеукраїнське об'єднання «Свобода»

 Віктор Свобода — філолог та перекладач
 Зденек Свобода — чеський футболіст
 Йосиф Свобода
 Їндржих Свобода (*1952) — чехословацький футболіст
 Кароль Свобода — чеський художник
 Людвік Свобода — чехословацький президент
 Петр Свобода — чеський хокеїст
 Франц Свобода — австрійський футболіст

Свобода — село в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Свобода — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Свобода — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Свобода — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Свобода — село в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Свобода — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Свобода — частина міста Гловно в Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Свобода — частина міста Августів у Августівському повіті Підляського воєводства
 Свобода — частина села Іґнацев-Розлязли в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Свобода — частина села Міхалув у гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Свобода — колонія в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Свобода — осада в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства

Свобода — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Свобода — село, Богучарський район, Воронезька область
 Свобода — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Свобода — селище, Інсарський район, Мордовія
 Свобода — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Свобода — село, Куюргазинський район, Башкортостан
 Свобода — присілок, Омутинський район, Тюменська область
 Свобода — присілок, Салаватський район, Башкортостан
 Свобода — виселок, Цівільський район, Чувашія

Свобода — село, Закарпатська область, Берегівський район
 Свобода — село, Закарпатська область, Хустський район
 Свобода — село, Запорізька область, Оріхівський район
 Свобода — село, Київська область, Згурівський район
 Свобода — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Свобода — село, Сумська область, Путивльський район

Див. також 
 Статуя Свободи
 Свобода, що веде народ
 Лібертас (міфологія)
 Свобода слова (ICTV)
 Свобода на Інтері

Примітки